Ay I, farao uit de XIIIde dynastie
 Ay (farao),  Eje, farao uit de XVIIIde dynastie
 Ai (eiland), een van de Banda-eilanden in de Molukken (zowel geschreven als 'Ai' en 'Ay')
 Kanton Ay, een voormalig kanton in het Franse departement Marne
 Ay (plaats), een plaats in de gemeente Aÿ-Champagne in het Franse departement Marne
 de IATA code van Finnair